Deux gouvernements québécois portent ce nom :

 gouvernement Maurice Duplessis (1), gouvernement du Québec de 1936 à 1939 ;
 gouvernement Maurice Duplessis (2), gouvernement du Québec de 1944 à 1959.